Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

France 
39e régiment d'artillerie
39e régiment d'infanterie
39e régiment d'infanterie territoriale
39e régiment de marche
39e régiment de tirailleurs algériens

Royaume de Prusse 
  de fusiliers (régiment de fusiliers bas-rhénan)

Homonymie d'unités militaires